Бикбов — татарская и башкирская фамилия; имеет женскую форму Бикбова.

Известные носители 
 Бикбов, Евгений Архипович (1914—1983) — Герой Советского Союза.
 Бикбов, Мухаррам Мухтарамович (род. 1957) — офтальмолог, врач высшей категории.
 Бикбов, Сарвай Шайбакович (1908—1990) — советский партийно-государственный деятель
 Бикбов, Юнус Юлбарисович (1883—1942) — один из лидеров Башкирского национального движения, партийный и государственный деятель, председатель Башкирского правительства (1918—1919 гг.)